Tirana (desambiguação) pode se referir a:
 Tirana
 Tirana (dança)
 Tirana (distrito)
 Tirana (prefeitura)

Desambiguação